Caïres de Cougourde, sommet frontalier situé dans la chaîne des Alpes.
 Courge, ou cougourde, plante de la famille des cucurbitacées.